Zumberi ist der Familienname folgender Personen:

 Lavdim Zumberi (* 1999), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Valon Zumberi (* 2002), kosovarisch-deutscher Fußballspieler